Rhopalomyzus är ett släkte av insekter som beskrevs av Alexandre Mordvilko 1921. Rhopalomyzus ingår i familjen långrörsbladlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Rhopalomyzus